Markó Károly (1793–1860) festő
Markó Károly (1822–1891) festő